Chattahoochee – fiume statunitense
Chattahoochee – città della Florida
Chattahoochee – film del 1989 diretto da Mick Jackson
Chattahoochee – brano musicale di Alan Jackson

Altre voci
Contea di Chattahoochee – Contea della Georgia